

Integralne  części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12
 Zawsie– część wsi Jurczyce w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Zawsie – część wsi Niedźwiedź w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Zawsie – część wsi Olszana w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie
 Zawsie – część wsi Kosmolów w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Zawsie – część wsi Zembrzyce w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Zawsie – część wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Zawsie – część wsi Słomiróg w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Zawsie – część wsi Kijów w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Zawsie – część wsi Długie w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Zawsie – część wsi Radziszewo-Króle w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Zawsie– część wsi Sprowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Zawsie – część wsi Włoszczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije